Shahpura bezeichnet:

 Shahpura (Bhilwara), Stadt im Distrikt Bhilwara in Rajasthan (Indien)
 Shahpura (Dindori), Stadt im Distrikt Dindori in Madhya Pradesh (Indien)
 Shahpura (Jabalpur), Stadt im Distrikt Jabalpur in Madhya Pradesh (Indien)
 Shahpura (Jaipur), Stadt im Distrikt Jaipur in Rajasthan (Indien)
 Shahpura (Staat), ehemaliger indischer Fürstenstaat